PŠC Pezinok (celým názvem: Pezinský športový club Pezinok) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Pezinok. Založen byl v roce 1921. Od sezóny 2015/16 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Bratislava.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu PŠC Pezinok s kapacitou 2 000 diváků.

Historické názvy 

 1921 – založení
 TJ Lokomotíva Pezinok (Telovýchovná jednota Lokomotíva Pezinok)
 TJ Stavbár Pezinok (Telovýchovná jednota Stavbár Pezinok)
 PŠC Pezinok (	Pezinský športový club Pezinok)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1962–1965: Krajský přebor – sk. Západ
 1965–1967: Divize E
 1967–1968: Krajský přebor – sk. Západ
 1968–1969: I. A trieda  – sk. Jih
 1969–1979: Krajský přebor – sk. Bratislava
 1979–1980: Divize – sk. Západ
 1980–1981: Krajský přebor – sk. Bratislava
 1981–1982: 2. SNFL – sk. Západ
 1982–1983: Krajský přebor – sk. Bratislava
 1983–1985: 2. SNFL – sk. Západ
 1985–1986: Divize – sk. Západ (Bratislava „B“)
 1986–1987: 2. SNFL – sk. Západ
 1987–1990: Divize – sk. Západ
 1990–1992: I. A trieda  – sk. Jihovýchod
 1992–1993: I. A trieda 
 1993–1994: 4. liga 
 1994–2004: 3. liga – sk. Bratislava
 2010–2012: 3. liga – sk. Západ
 2012–2015: 4. liga  – sk. B
 2015–: 3. liga – sk. Bratislava

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

  
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1921